Whetnall ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Whetnall (1910–1965), britische Ohrenheilkundlerin
 Paul Whetnall (1947–014), englischer Badmintonspieler
 Susan Whetnall (* 1942), englische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Whettnall